Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1992, které se konaly v Barceloně ve Španělsku od 25. červenec 1992 do 9. srpen 1992. Těchto her se zúčastnilo 9956 sportovců ze 169 zemí v 286 disciplínách v 32 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1992 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1992
1992